Binnenpoort (Den Haag) of Middenpoort, een toegangspoort van het Binnenhof
 Lanxmeerpoort of Binnenpoort, stadspoort in Culemborg, Gelderland